Le terme échelle (ou au pluriel échelles) peut désigner différents idées.

Usage courant 
 Une échelle est un dispositif permettant de se déplacer en hauteur. Ce terme est aussi synonyme d'escalier.

Sciences 
 Une échelle est un ensemble de graduations d’un tableau de mesures ;
 Une échelle est une proportion de taille entre la représentation d’une chose et la chose représentée, en géométrie mathématique, en particulier sur une carte géographique (où l'échelle est le rapport existant entre une longueur mesurée sur le terrain et sa représentation cartographique).
 Une échelle décrit et catégorise des espaces selon leurs tailles.
 Sciences économiques et sociales :
 Une échelle de mesure, en sciences sociales et sciences humaines (notamment en marketing), est instrument permettant de mesurer un construit comme la satisfaction ;
 Une échelle de préférence individuelle est en économie, pour l'école marginaliste, la synthèse des motifs et des mobiles censés être à la racine du comportement d'un agent économique. Si les conséquences de l’échelle de préférence se constatent dans l’activité économique du sujet, ses causes sont à rechercher en amont par une analyse psychologique ou sociologique ;
 La notion d’échelle de préférence collective existe en tant que concept mais soulève des difficultés théoriques importantes quant à la définition de son contenu concret (voir : Paradoxe de Condorcet, repris plus tard par le théorème d’impossibilité d'Arrow).

Arts 
 Une échelle musicale est une série de fréquences — sons ou hauteurs, habituellement appelées degrés — fixées par un système musical donné ; voir en particulier :
 échelle chromatique
 échelle diatonique
 L'Échelle est un court-métrage réalisé par Alain Ughetto en 1980.

Géographie et toponymie 
 Communes et localités :
 L’Échelle, commune française dans le département des Ardennes ;
 L'Échelle-le-Franc, ancienne commune française dans le département de la Marne, aujourd’hui intégrée à Montmirail ;
 L’Échelle-Saint-Aurin, commune française dans le département de la Somme ;
 Les Échelles, commune française dans le département de la Savoie.
 Hydronymie :
 L’Échelle, petite rivière à l’est d’Angoulême dans le département de la Charente.
 Topographie :
 La pointe de l’Échelle est un sommet des Alpes françaises dans le département de la Savoie.

Histoire 
 Une échelle est également le nom donné communément au pilori dans des régions près de Paris. Le condamné, pour accéder au plancher où il sera exposé au public, devait emprunter une échelle d'où le nom de ce supplice ;
 Les Échelles sont un ensemble de villes de l'Empire ottoman ouvertes aux pays occidentaux, sous le régime des capitulations ;
 Dans le calendrier républicain, l'Échelle était le nom donné au  du mois de fructidor.

Droit 
 La servitude de tour d'échelle ou échellage est le droit dont bénéficie le propriétaire d'un bâtiment, d'effectuer des réparations sur son bien depuis le terrain d'un voisin si toutes tentatives d'effectuer ces réparations depuis son propre terrain ont échoué ;
 Le tour de l’échelle désigne aussi un espace d’un mètre au-delà d’un mur de clôture (d’après Littré) ;
 L’échellage, ou échelage, est le droit de poser une échelle sur l’héritage d’autrui pour construire ou réparer un bâtiment ou un mur, soit de 5 ou 6 pieds de terre, selon la hauteur du bâtiment auquel on fait travailler (coutume de Meaux)

Notes et références

Voir aussi